Buslijn 3 in Kortrijk verbond de eindhaltes Station Kortrijk en Heule Bozestraat. Op die manier vormde zij een belangrijke noord-zuidverbinding van de binnenstad tot Heule. De lijn kwam onder meer voorbij de Graanmarkt, de Broeltorens langs de Broelkaai, ging doorheen de wijk Overleie en eindigde in de Bozestraat in Heule.

Geschiedenis 
De stadslijn 3 werd in het leven geroepen begin 1999. Ze ontstond doordat de toenmalige lijn 2 opgesplitst werd in 2 nieuwe lijnen: een nieuwe lijn 2 (Station - Lange Munte) en lijn 3 (Station - Hoog Kortrijk - Kinepolis - Station). Deze lijnen kregen beide een 20 minuten-frequentie.

In april 2004 werd deze stadslijn 3 echter herdoopt tot lijn 13, en reed ze niet langer via Kinepolis. In het jaar daarop, op 1 december 2005, werd  beslist de lijn 12 op te splitsen in een nieuwe lijn 3 (Station - Heule Bozestraat), lijn 12 (Station - Xpo - Bellegem - Rollegem - Aalbeke) en lijn 1 (Station - Kinepolis). Sindsdien vormt lijn 3 een belangrijke verbinding tussen de binnenstad enerzijds en het westen en centrum van Heule anderzijds.

Door de besparingsronde van 2010 werd de frequentie van deze lijn teruggebracht naar 30 min. Op 24 juli 2012 werd buslijn 3 echter geschrapt en ging op in lijn 6.

Rollend materieel 
Op lijn 3 werden volgende bussen ingezet:
 Van Hool NewA309
 Jonckheere Transit 2000 Midi
 Mercedes-Benz Cito

Traject buslijn 3 
De buslijn had de volgende haltes:

Kleur
De kenkleur van deze lijn was bruin met zwarte letters.

Buslijn in West-Vlaanderen
Kortrijkse stadsbus